Zečevo je ime več otočkov v Jadranu:
 Zečevo, otoček pri Krku
 Zečevo, otoček pri Hvaru
 Zečevo, otoček pri Pagu
Zečevo je tudi:
 Zečevo, polotok pri Ninu
 Zečevo Rogozničko, naselje na Hrvaškem
 Zečevo, naselje na Hrvaškem